Евгений Сергеевич Кулик () — российский хоккеист, защитник «Амура».

Карьера 
Воспитанник московской хоккейной школы «Крылья Советов», за которые начал выступать на уровне открытого чемпионата Москвы, среди юношей и юниорской лиги Москвы. В «Крыльях» он выступал на позиции нападающего.

8 января 2011 года Кулик подписал свой первый профессиональный контракт с московским «Спартаком», где начал выступления за его молодёжную команду, на позиции защитника. За дебютный сезон в МХЛ, провёл 20 матчей и отметился одной результативной передачей. За МХК «Спартак» продолжал стабильно выступать до второй половины сезона КХЛ 2012/13. Учитывая что «красно-белые» потеряли все шансы на попадание в плей-офф, главный тренер Фёдор Канарейкин, решил привлекать молодых игроков к основной команде. 13 февраля 2013 года впервые попал в заявку на матч КХЛ и дебютировал в основном составе в матче против братиславского «Слована», проведя на площадке 21 смену. В первом матче четвертьфинала кубка надежды 2013 против минского «Динамо» открыл счёт персональным очкам, став одним из авторов результативной передачи на Егора Михайлова. 25 октября 2013 года забросил свою первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге в ворота подмосковного «Витязя».

Сезон КХЛ 2013/14 оказался сложным в истории «Спартака», клуб столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами и тем не менее это был отличный шанс показать себя молодым хоккеистам и Кулик этим шансом воспользовался, проведя 54 матча КХЛ и набрал 8 (4+4) результативных баллов по системе гол+пас. МХК «Спартак» в том сезоне дошёл финала Кубка Харламова. Кулик в плей-офф МХЛ из-за травмы сыграл всего пять матчей. По окончании сезона он получил приглашение от омского «Авангарда», где и выступал на протяжении трёх сезонов с небольшой командировкой в «Югру».

3 мая 2017 года Кулик вернулся в «Спартак». 30 апреля 2021 года в связи с истечением контракта покинул «Спартак».

4 мая 2021 года перешёл в челябинский «Трактор», соглашение рассчитано на два года. В начале декабря 2022 года был помещён в список отказов.

Карьера в сборной 
Дебют в составе национальной сборной России состоялся 7 февраля 2019 года на этапе Шведских хоккейных игр во время вынесенного матча против Финляндии. Также защитник неоднократно вызывался в состав Олимпийской сборной.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Достижения 
 Серебряный призёр МХЛ сезона 2012/13
 Обладатель Кубка Харламова сезона 2013/14
 Бронзовый призёр КХЛ сезона 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте МХЛ

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Амур»